199 стран мира подали заявки на участие в чемпионате мира по футболу 2002 года, претендуя на 32 места в финальном турнире.  и  (хозяева чемпионата), а также  (чемпион мира) получили путёвки автоматически, а остальные 29 мест были разыграны в отборочном турнире, проводившемся в 2000-2001 годах.

32 путёвки в финальный турнир чемпионата мира 2002 года были распределены по континентальным зонам:
 Европа (УЕФА): 14,5 места, 1 из которых автоматически получила , а остальные 13,5 места были разыграны 50 сборными. Обладатель 0,5 путёвки играл стыковые матчи с командой АФК.
 Южная Америка (КОНМЕБОЛ): 4,5 места, разыгранные 10 сборными. Обладатель 0,5 путёвки играл стыковой матч с командой ОФК.
 Северная, Центральная Америка и Карибы (КОНКАКАФ): 3 места, разыгранные 35 сборными.
 Африка (КАФ): 5 мест, разыгранные 51 сборной.
 Азия (АФК): 4,5 места, 2 из которых автоматически получили  и , а остальные 2,5 были разыграны 40 сборными. Обладатель 0,5 путёвки играл стыковой матч с командой УЕФА.
 Океания (ОФК): 0,5 места, разыгранные 10 странами. Обладатель 0,5 путёвки играл стыковой матч с командой КОНМЕБОЛ.

193 страны сыграли в отборочном турнире 777 матчей, забив 2452 мяча (в среднем 3,16 мяча за матч).

Континентальные зоны 
Подробности (даты и результаты матчей, турнирные таблицы) приведены в отдельных статьях по каждой континентальной зоне:
 Европа (УЕФА). Подробнее см. Чемпионат мира по футболу 2002 (отборочный турнир, УЕФА).
 Группа 1 —  получила путёвку.  вышла в стыковые матчи УЕФА.
 Группа 2 —  получила путёвку.  вышла в стыковой матч УЕФА/АФК.
 Группа 3 —  получила путёвку.  вышла в стыковые матчи УЕФА.
 Группа 4 —  получила путёвку.  вышла в стыковые матчи УЕФА.
 Группа 5 —  получила путёвку.  вышла в стыковые матчи УЕФА.
 Группа 6 —  получила путёвку.  вышла в стыковые матчи УЕФА.
 Группа 7 —  получила путёвку.  вышла в стыковые матчи УЕФА.
 Группа 8 —  получила путёвку.  вышла в стыковые матчи УЕФА.
 Группа 9 —  получила путёвку.  вышла в стыковые матчи УЕФА.
 Стыковые матчи — , ,  и  получили путёвки.
 Южная Америка (КОНМЕБОЛ). Подробнее см. Чемпионат мира по футболу 2002 (отборочный турнир, КОНМЕБОЛ).
 , ,  и  получили путёвки.  вышел в стыковой матч КОНМЕБОЛ/ОФК.
 Северная Америка (КОНКАКАФ). Подробнее см. Чемпионат мира по футболу 2002 (отборочный турнир, КОНКАКАФ).
 ,  и  получили путёвки.
 Африка (КАФ). Подробнее см. Чемпионат мира по футболу 2002 (отборочный турнир, КАФ).
 Группа 1 —  получил путёвку.
 Группа 2 —  получила путёвку.
 Группа 3 —  получил путёвку.
 Группа 4 —  получил путёвку.
 Группа 5 —  получила путёвку.
 Азия (АФК). Подробнее см. Чемпионат мира по футболу 2002 (отборочный турнир, АФК).
 Группа A —  получила путёвку.  вышел в стыковые матчи АФК.
 Группа B —  получил путёвку.  вышли в стыковые матчи АФК.
 Стыковые матчи —  вышел в стыковой матч УЕФА/АФК.
 Океания (ОФК). Подробнее см. Чемпионат мира по футболу 2002 (отборочный турнир, ОФК).
  вышла в стыковой матч КОНМЕБОЛ/ОФК.

Стыковые матчи 
Команды играли два матча (дома и в гостях). Победитель получал путёвку.

УЕФА/АФК 

 получила путёвку по сумме двух матчей (2-1).

КОНМЕБОЛ/ОФК 

 получил путёвку по сумме двух матчей (3-1).

Страны-финалисты 
В итоге в финальный турнир вышло 32 страны: двое стран-хозяев, Япония и Республика Корея, чемпион предыдущего турнира Франция и еще 29 стран-финалистов (см. выше).

(ХЧ) — получили путёвку автоматически, как хозяева чемпионата

(ЧМ) — получила путёвку автоматически, как чемпион мира

1Включая 10 финалов ФРГ с 1954 по 1990.

2Не считая финалов СССР. С ними это 9-й финал.

Примечания 
 Игрок Того Сулейман Мамам стал самым молодым игроком, игравшим в отборочных турнирах чемпионата мира (в возрасте 13 лет и 310 дней он сыграл в Ломе в мае 2001.
  забила 31 мяч в ворота новичков , установив рекорд по забитым мячам и рекорд по разнице мячей в одном матче в международных матчах. Это случилось всего через два дня после того, как  разгромила  со счётом 22-0. Также Арчи Томпсон забил 13 мячей в ворота Американского Самоа (предыдущий рекорд равнялся 10 мячам).
 Самый быстрый хет-трик в международных матчах категории «A» забил Абдель Хамид (), ему понадобилось на это всего 177 секунд в матче  — .
 Швейцарец Кубилай Тюркильмаз также сотворил «хет-трик», но не на скорость, а с пенальти (в матче  — ). Бразилец Роналдо позже (на следующем отборочном турнире чемпионата мира) повторил этот рекорд в матче  — . В 1989 году на чемпионате мира среди футболистов до 16 лет бахрейнец Халед Джазем также забил 3 гола с пенальти в матче  — .

Ссылки 
 Официальный сайт ФИФА — Отборочный турнир чемпионата мира 2002 (eng.) 
 RSSSF — Отборочный турнир чемпионата мира 2002 (eng.)

Чемпионат мира по футболу 2002
2002